Бе́ла Фо́гараши (, также Алаберт Фогараши; 25 июля 1891 — 28 апреля 1959) — венгерский философ-марксист.

Биография 
Беле Фогараши не исполнилось и 20 лет, когда он стал известен в венгерских философских кругах благодаря выполненному им переводу «Введения в метафизику» Анри Бергсона. Университет окончил в 1913 году.

До Первой мировой войны — участник радикального политического движения в Венгрии, соратник Дьёрдя Лукача, участник его «Воскресного кружка», в котором состояли такие деятели венгерской культуры, как Бела Балаж, Фредерик Антал, Арнольд Хаузер, Карл Мангейм и другие. Фогараши был связующим звеном кружка с Обществом социальных наук, а проведённый им в марте 1918 года семинар «Консервативный и прогрессивный идеализм», собравший таких мыслителей, как Эрвин Сабо, Оскар Яси и Дьёрдь Лукач, ознаменовал собой объединение этих двух групп. В декабре 1918 года вместе с Лукачем вступил в Венгерскую коммунистическую партию.

После социалистической революции 1919 года в Венгрии — видный работник культурного фронта в Венгерской советской республике, ответственный за систему высшего образования, а также редактор «Красной газеты» («Vörös Újság»). Создал Рабочий университет имени Маркса-Энгельса, параллельно усиленно занимаясь марксистским самообразованием на основании изданного Эрвином Сабо собрания сочинений Маркса и Энгельса.

После падения республики эмигрировал в Вену. Проживал в Германии, затем в СССР. Публикует работы по вопросам диалектики, с начала 1930-х работает профессором. По приглашению земляка и однопартийца Евгения Варги становится сотрудником Института мирового хозяйства и мировой политики АН СССР.

В 1945 г. возвращается в Венгрию. С 1948 г. — профессор философии Будапештского университета, с 1949 г. — председатель отделения общественно-исторических наук Венгерской Академии Наук. Один из организаторов и вице-президент АН, директор института философии АН в 1957—1959 гг., редактор журнала «Венгерское философское обозрение».

Примечания

Литература 
 А. Н. Дмитриев. Марксизм без пролетариата: Георг Лукач и ранняя Франкфуртская школа (1920—1930-е гг.). Европейский университет в Санкт-Петербурге, Летний сад, 2004 г. ISBN 5-94381-083-8, ISBN 5-94380-023-9

Умершие 28 апреля
Умершие в 1956 году
Философы Венгрии
Экономисты Венгрии
Журналисты Венгрии
Сотрудники ИМХиМП
Члены Венгерской академии наук
Революционеры Венгрии
Коммунисты Венгрии
Марксисты
Венгерская советская республика